Giro d'Italia (på dansk Italien Rundt) er et stort etapeløb i cykling, som køres over tre uger hvert år i maj i Italien.

Det første løb blev kørt i 1909. Arrangøren var den italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport, og der var otte etaper på samlet 2.448 kilometer. Siden da er løbet blevet forlænget, så det i dag typisk køres 21 etaper. Løbet udgør sammen med Tour de France og Vuelta a España de tre store klassiske etapeløb, kaldet Grand Tours, hvor Tour de France dog er klart det største og mest prestigefulde.

Mens Tour de France er kendt for, at den førende rytter bærer en gul trøje, så kører den førende rytter i Giro d'Italia i lyserødt, også kaldet Maglia rosa. Den førende bjergrytter kører i blåt (Maglia azzurra), mens rytteren med flest point kører i lilla (Maglia ciclamino). I 2007 genindførtes den hvide ungdomstrøje, efter nogle års fravær. Den kaldes Maglia bianca.

Følgende tre ryttere har vundet løbet fem gange: Alfredo Binda, Fausto Coppi og Eddy Merckx. Italieneren Felice Gimondi har stået på podiet hele ni gange, men fordelt på tre sejre, to andenpladser og fire tredjepladser.

I 1974 blev Eddy Merckx' fjerde sejr i Giro'en skildret i Jørgen Leths dokumentarfilm Stjernerne og vandbærerne.

Oversigt over vindere 

22 ryttere har vundet Giro d'Italia mere end en gang:

Se også
Giro Rosa

Eksterne henvisninger 

 Giro d'Italias officielle hjemmeside